Суса́т — протока в Ростовской области России. Соединяет реку Сал с Доном. Длина — 63 км.

Название 

От реки получили названия следующие объекты: посёлок Сусатско-Донской, хутор Сусат, а от него в свою очередь получило название Сусатское сельское поселение.

Течение 
Река протекает по территории Семикаракорского, Багаевского и Усть-Донецкого районов Ростовской области.

Бассейн 

Сусат входит в сложную систему староречий и ериков левобережья Дона. Река отделяется от Сала недалеко от его устья. С Салом Сусат также соединяется через реку (канал) Салак, отделяющуюся от Сала выше по течению от истока Сусата, и впадающей в Сусат недалеко от его истока. С Западным Манычем река соединяется через реку Подпольную, которая отделяется от Сусата в нижнем течением, и впадает в Западный Маныч к юго-западу от посёлка Дачного. С Доном река соединяется через рукав Старый Дон, отделяющийся от Сусата недалеко от его устья.

 Сал → Сусат → → → → → Дон
 ↘Салак↗ ↓ ↘Старый Дон↗
 ↙
 Подпольная
 ↓
 Западный Маныч

Населённые пункты 
 х. Костылевка
 х. Сусат

См. также 
 Реки Ростовской области

Примечания

Литература 
 «Природа Ростовской области» — К. З. Яцута, глава 

Притоки Дона
Реки Ростовской области
Речные протоки